Lest We Forget (englisch für Damit wir nicht vergessen) bezeichnet:

 Lest We Forget: The Best Of, Kompilationsalbum der Band Marilyn Manson (2004)
 Lest We Forget the Best of BOTDF, Kompilationsalbum der Band Blood on the Dance Floor (2010)
 Lest We Forget (1918), Film des Regisseurs Léonce Perret (1918)